Die Saison 1984/85 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die zehnte in ihrer Geschichte. 20 Mannschaften spielten letztmals in zwei Staffeln um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde Bayer Leverkusen, das auch den DHB-Pokal gewann. Nach dieser Spielzeit wurde die eingleisige Bundesliga eingeführt.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Absteiger in die 2. Bundesliga, Staffel Nord: Holstein Kiel, Bayer Uerdingen, TH Eilbeck, TuS Eintracht Minden und MTV Herzhorn.
Aufsteiger aus den Regionalligen: -
Änderung: Die Bundesliga wird eingleisig weitergeführt.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Absteiger in die 2. Bundesliga, Staffel Süd: DJK Würzburg, VfL Sindelfingen, VfB Gießen und VfL Humboldt Berlin.
Aufsteiger aus den Regionalligen: -
Rückzug: Der TSV Malsch zieht bis in die Oberliga Baden zurück.
Änderung: Die Bundesliga wird eingleisig weitergeführt.

Endrunde um die deutsche Meisterschaft

Halbfinale 
VfL Oldenburg – TV Lützellinden 23:20, 20:24
Grünweiß Frankfurt – Bayer Leverkusen 20:20, 17:18

Finale 
Bayer Leverkusen – TV Lützellinden 23:9

Entscheidungen

Weblinks 
 Das Handball-Archiv
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1984
Handballsaison 1984/85